Avrillé (Maine-et-Loire)
 Avrillé (Vendeia)
 Avrillé-les-Ponceaux